Кассан:

 Кассан, Арман-Жюль-Леон — французский государственный служащий и учёный.
 Кассан, Жак де — французский писатель.
 Кассан, Луи Пьер Жан Афродиз (1771–1852) — французский генерал.